Pădureni ist der Name zahlreicher Orte in Rumänien:

 Pădureni (Timiș), Gemeinde im Kreis Timiș
 Pădureni (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Pădureni (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Pădureni (Berești-Bistrița), Dorf im Kreis Bacău
 Pădureni (Dămienești), Dorf im Kreis Bacău
 Pădureni (Filipeni), Dorf im Kreis Bacău
 Pădureni (Izvoru Berheciului), Dorf im Kreis Bacău
 Pădureni (Mărgineni), Dorf im Kreis Bacău
 Pădureni (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Pădureni (Coșula), Dorf im Kreis Botoșani
 Pădureni (Șendriceni), Dorf im Kreis Botoșani
 Pădureni (Chinteni), Dorf im Kreis Cluj
 Pădureni (Ciurila), Dorf im Kreis Cluj
 Pădureni (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Pădureni (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
 Pădureni (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Pădureni (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Pădureni (Grajduri), Dorf im Kreis Iași
 Pădureni (Popești), Dorf im Kreis Iași
 Pădureni (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Pădureni (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Pădureni (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Pădureni (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu
 Pădureni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Pădureni (Victor Vlad Delamarina), Dorf im Kreis Timiș
 Pădureni (Oșești), Dorf im Kreis Vaslui
 Pădureni (Jariștea), Dorf im Kreis Vrancea
 Pădureni (Mărășești), Dorf im Kreis Vrancea
 Pădureni (Tâmboești), Dorf im Kreis Vrancea

Siehe auch: Pădurenii